Gli Hamburg Huskies sono una squadra di football americano di Amburgo, in Germania, fondata nel 1994 come Hamburg Wild Huskies per fusione degli Hamburg Grey Devils (seconda squadra dei Blue Devils) e degli Hamburg Patriots; nel 2007 sono entrati nella polisportiva Harvestehuder THC col nome di HTHC Hamburg Eagles, per poi diventare Hamburg Huskies nel 2009. Dal 2014 sono tornati indipendenti.

La società ha avuto fino al 2006 una sezione femminile, le Hamburg Maniacs, successivamente trasferite ai Blue Devils a formare le Hamburg Blue Devilyns. Le Maniacs hanno partecipato al Ladies Bowl 2000.

Dettaglio stagioni

Tornei nazionali

Campionato

GFL

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Damenbundesliga

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

2. Bundesliga/GFL2

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

DBL2

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Regionalliga

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Oberliga

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Verbandsliga

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Landesliga

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Tornei internazionali

European Football League (dal 2014)

Fonti: Enciclopedia del Football - A cura di Roberto Mezzetti

Riepilogo fasi finali disputate

Evoluzione storica

Note

Collegamenti esterni